Andreas L. Dackell (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier.

Carrière de joueur

Trophées et honneurs personnels 
 1992-1993 : champion de Suède avec le Brynäs IF
 1993-1994 : champion olympique avec la Suède
 2010-2011 : Rinkens riddare
 2011-2012 : champion de Suède avec le Brynäs IF

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1990-1991 ||Strömsbro/Gävle HF 83 ||Division 1 ||29 ||21 ||9 ||30 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Brynäs IF || Elitserien ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1991-1992 ||Team Gävle ||Division 1 ||26 ||17 ||24 ||41 ||42 ||2 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|1991-1992 || Brynäs IF || Elitserien ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|1992-1993 || Brynäs IF|| Elitserien ||40 ||12 ||15 ||27 ||12 ||10 ||4 ||5 ||9 ||2   
|-
|1993-1994|| Brynäs IF || Elitserien ||38 ||12 ||17 ||29 ||47 ||7 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|1994-1995 || Brynäs IF || Elitserien ||39 ||16 ||14 ||30 ||34 ||14 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|1995-1996 ||Brynäs IF ||Allsvenskan ||18 ||19 ||16 ||35 ||31 ||10 ||9 ||6 ||15 ||12
|-
|1995-1996 || Brynäs IF || Elitserien ||22 ||6 ||6 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||73 ||12 ||19 ||31 ||8 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1997-1998 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||82 ||15 ||18 ||33 ||24 ||11 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1998-1999 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||77 ||15 ||35 ||50 ||30 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1999-2000 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||82 ||10 ||25 ||35 ||18 ||6 ||2 ||1 ||3 ||2 
|-
|2000-2001 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||81 ||13 ||18 ||31 ||24 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2001-2002 || Canadiens de Montréal || LNH ||79 ||15 ||18 ||33 ||24 ||12 ||1 ||2 ||3 ||6 
|-
|2002-2003 || Canadiens de Montréal || LNH ||73 ||7 ||18 ||25 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH ||60 ||4 ||8 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Brynäs IF || Elitserien ||40 ||9 ||13 ||22 ||48 ||10 ||2 ||6 ||8 ||8
|-
|2005-2006 || Brynäs IF || Elitserien ||40 ||6 ||14 ||20 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2006-2007 || Brynäs IF || Elitserien ||54 ||7 ||21 ||28 ||67 ||7 ||2 ||7 ||9 ||4
|-
|2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||54 ||7 ||18 ||25 ||40 ||10 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||13 ||27 ||40 ||44 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||48 ||9 ||24 ||33 ||26 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 53|| 11|| 25|| 36|| 26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 16|| 4|| 5|| 9|| 6|| 6|| 0|| 1|| 1|| 25

|613 ||91 ||159 ||250 ||162 ||44 ||5 ||5 ||10 ||10 

|508 ||112 ||200 ||312 ||162 ||80 ||15 ||29 ||44 ||83

Au niveau international 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|1994 ||align="left"| Suède ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 25 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|1995 ||align="left"| Suède ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 3 || 4 || 7 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|1996 ||align="left"| Suède ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en décembre 1972
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace